Мінос Старий — володар Криту, син Астерія, батько Лікастія.
 Мінос Великий — володар Криту, син Лікастія, онук Міноса Старого.